Цюрупинск — бывшие названия населённых пунктов в Херсонской области Украины:
 города Алёшки в 1928—2016 годах.
 посёлка Пойма в Херсонском районе до 2016 года.